Roberto Júnior Fernández Torres – calciatore paraguaiano
 José Fernández Torres, noto come Tomatito – chitarrista spagnolo